Als St. Pankratiuskapelle oder Pankratiuskapelle werden folgende Kapellen bezeichnet.

 die Kapelle St. Pankratius (Konzendorf) in Düren, Nordrhein-Westfalen
 die Pankratiuskapelle (Gießen) in Gießen, Hessen
 die Pankratiuskapelle (Hainburg) im Innenhof der Heimenburg in Hainburg an der Donau, Niederösterreich
 die Pankratiuskapelle (Konzen) in Monschau-Konzen, Nordrhein-Westfalen
 die Pankratiuskapelle (Niebelsbach) in Keltern, OT Niebelsbach, Baden-Württemberg
 die ehemalige Burgkapelle St. Pankratius in Marxheim, Ortsteil Graisbach, Bayern 
 die St.-Pankratius-Kapelle (Sankt Aegidi) in Sankt Aegidi, Oberösterreich
 die Pankratiuskapelle (Altwiesloch) in Wiesloch, Baden-Württemberg

Siehe auch: Pankratiuskirche